Die Mr Green Sport Players Championship Finals 2017 waren ein Major-Turnier im Dartsport und wurden vom 24. bis zum 26. November 2017 zum zehnten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Das Turnier wurde im Butlin’s Minehead Resort in Minehead ausgetragen und galt als Generalprobe für die anstehende Weltmeisterschaft 2018.

Den Titelgewinn sicherte sich der Niederländer Michael van Gerwen, der sich im Finale mit 11:2-legs gegen den Waliser Jonny Clayton durchsetzte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System in legs gespielt. Dabei stieg die Anzahl der zu gewinnenden legs pro Runde an. Spielmodus in der 1. Runde war ein best of 11 legs. Bis zum Finale stieg der Modus auf best of 21 legs.
Jedes leg wurde im 501-double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Im Vergleich zum Vorjahr wurde das Preisgeld um £ 60.000 auf insgesamt £ 460.000 erhöht. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
An dem Turnier nahmen die Top 64 der Players Championship Order of Merit teil. Sie konnten sich über die im Jahr 2017 verteilten 22 Players Championship Events für dieses Turnier qualifizieren.

Top 64 der Players Championship Order of Merit
  Rob Cross
  Daryl Gurney
  Peter Wright
  Gary Anderson
  Mensur Suljović
  Michael van Gerwen
  Dave Chisnall
  Joe Cullen
  Ian White
  Kyle Anderson
  Darren Webster
  Jonny Clayton
  Alan Norris
  Michael Smith
  Kim Huybrechts
  Richard North
  Adrian Lewis
  Robert Thornton
  Simon Whitlock
  Steve Beaton
  Gerwyn Price
  Mervyn King
  Justin Pipe
  John Henderson
  James Wade
  James Wilson
  Steve West
  Stephen Bunting
  Jermaine Wattimena
  Peter Jacques
  Vincent van der Voort
  Steve Lennon

<li value=33>  Zoran Lerchbacher
  Robbie Green
  Cristo Reyes
  Keegan Brown
  Benito van de Pas
  Ryan Searle
  William O’Connor
  Kevin Painter
  Darren Johnson
  Mark Webster
  Brendan Dolan
  Jimmy Hendriks
  Ronny Huybrechts
  Christian Kist
  James Richardson
  Mike De Decker
  Peter Hudson
  Chris Dobey
  Jan Dekker
  Jelle Klaasen
  Jeffrey de Graaf
  Toni Alcinas
  Ron Meulenkamp
  Raymond van Barneveld
  Jamie Caven
  Joe Murnan
  Paul Nicholson
  Andy Boulton
  Mickey Mansell
  Steve Hine
  Jeffrey de Zwaan
  Robert Owen

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrugen die Sender Sport1 und Sport1+ die Veranstaltung. Die Sender sind auch in Österreich über Kabel und Sat zu empfangen. Ebenso war das Turnier beim Streamingdienst DAZN zu sehen.

International wurden alle Spiele zudem durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf pdc.tv
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

2017
Dartveranstaltung 2017
Dartwettbewerb in Minehead